Суперкубок Німеччини з футболу 2014 — 5-й розіграш турніру після його відновлення (20-й розіграш , враховуючи офіційні та неофіційні матчі турніру).  Матч відбувся 13 серпня 2014 року між чемпіоном Німеччини «Баварією» та віце-чемпіоном Німеччини і фіналістом кубку Німеччини «Боруссією» (Дортмунд).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

Німеччина
2014
2014 у німецькому спорті